Scali steht für:

 Francesco Scali (* 1959), italienischer Schauspieler
 John A. Scali (1918–1995), US-amerikanischer Journalist und Diplomat
 Massimo Scali (* 1979), italienischer Eiskunstläufer
 Scali (Südafrika), ein Weingut in Südafrika

 Scali, amerikanische Brotsorte

Siehe auch:
 Skali